2 miejscowości w Polsce:
 Kurkowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo
 Kurkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk